Djanti peut désigner :
 les Djanti, une population du Cameroun,
 le djanti (ou tibea), une langue bantoue du groupe bafia.